Bosznia-Hercegovina
Grab falu Ljubuški községben, a Nyugat-Hercegovinai kantonban
Grab falu Trebinje községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Grab falu Tnovo községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

Horvátország
Grab falu Trilj községben, Split-Dalmácia megyében
Grab falu Gračac községben, Zára megyében

Montenegró
Grab falu Bijelo Polje községben
Grab falu Cetinje községben

Szerbia
Grab falu Lučani községben, a Moravicai körzetben